En hemisfär, som betyder ett halvklot eller en halvsfär, kan syfta på:
en halvsfär
himlakroppars halvor, såsom jordens halvklot:
 norra halvklotet
 södra halvklotet
 västra halvklotet
 östra halvklotet
himmelssfärens halvor:
norra stjärnhimlen
södra stjärnhimlen
hjärnans högra respektive vänstra hjärnhalva, se hjärnhalva

Externa länkar